Бибра (, ) — многозначный термин.

Топонимы: 
 Бибра — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Бибра — посёлок в Германии, в земле Тюрингия.
 Бибра — средневековый замок в районе Майнинген в Тюрингии.
  — укрепление в Англии, построенное римлянами.

Персоналии: 
 Бибра, Эрнст фон (1806 — 1878) — немецкий естествоиспытатель.

Прочее: 
  — старинный франконский дворянский род.